Джеймс Винсент Руссо (, род. 23 апреля 1953) — американский актёр кино и телевидения итальянского происхождения. За свою карьеру он снялся более чем в 150 фильмах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки